A43 ou A-43 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 Gestionnaire de fichier A43, un utilitaire de gestion de fichiers.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Nocardiose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A43 reliant Münster à Wuppertal ;
  Autoroute espagnole A-43 reliant Atalaya del Cañavate à Mérida ;
  Autoroute française A43 reliant Lyon au tunnel routier du Fréjus ;
  Autoroute portugaise A43 reliant Porto à Aguiar de Sousa.

Routes
  Route britannique A43 reliant Bicester à  Stamford ;
  Route nord-irlandaise A43, reliant Ballymena à Glenarriff.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres